Das Pakistan Circuit No2 2003 fand vom 30. April bis 3. Mai 2003 in Lahore, Pakistan statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Es war mit 25.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Turniersieger wurde der topgesetzte Karim Darwish, der im Endspiel von der verletzungsbedingten Aufgabe Amr Shabanas beim Stand von 15:12, 15:7 und 6:2 zu seinen Gunsten profitierte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Saeed Hassan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
Squashturnier in Lahore